Южный Сентинельский остров — один из Андаманских островов в Бенгальском заливе. Его максимальная протяжённость 1600 м, и он занимает площадь в 160 га, что намного меньше, чем Северный Сентинельский остров.

Остров находится в 26,5 км на северо-западе от острова Малый Андаман в южной части Андаманской цепи островов, и 59,6 км к югу Северного Сентинельского острова. Из имеющейся ограниченной информации можно сказать, что он является коралловым островом, поросшим лесом. В одной из публикаций, написанной в 19 веке, полковник Алкок, побывавший на нём, писал: «[южный остров] поднят на несколько футов над уровнем моря и окружён непрерывной цепью коралловых рифов».

Остров необитаем, но иногда используется для дайвинг-экспедиций. За исключением автономного маяка на острове нет никаких построек.

Примечания 

Андаманские и Никобарские острова